Cet article recense les localités du comté d'Akershus, en Norvège.

Villes 
Quatre localités du comté d'Akershus possèdent le titre de villes :
 Drøbak, kommune de Frogn ;
 Lillestrøm, kommune de Skedsmo ;
 Sandvika, kommune de Bærum ;
 Ski, kommune de Ski ;

Villages

Références 

Localité d'Akershus